PTT Pattaya Open 2009 var en professionel tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på hard court. Det var den 19. udgave af Pattaya Women's Open, og turneringen var en del af WTA Tour 2009, hvor den var kategoriseret som en WTA International-turnering. Kampene blev afviklet i Dusit Resort i Pattaya, Thailand den 7. – 15. februar 2009.

Turneringen blev vundet af den topseedede russer Vera Zvonareva, som i finalen besejrede den useedede inder Sania Mirza med 7-5, 6-1, og som dermed vandt sin ottende titel på WTA Tour'en i karrieren. Danmarks Caroline Wozniacki var 2.-seedet i turneringen og nåede kvartfinalen, hvor hun tabte til slovakken Magdaléna Rybáriková. Den forsvarende mester, Agnieszka Radwańska fra Polen, stillede ikke op i årets turnering. Hun spillede i stedet Open GDF Suez, som blev afviklet samtidig med Pattaya Open.

I doublefinalen vandt det kasakhstansk-thailandske par Jaroslava Sjvedova og Tamarine Tanasugarn over ukraineren Julija Beigenzimer og russeren Vitalia Diatjenko med 6-3, 6-2.

Resultater

Damesingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere. Heraf havde de 25 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens fem spillere havde kvalificeret sig via kvalifikationsturneringen, heraf én lucky loser, som erstattede tredjeseedede Dominika Cibulková, som med kort varsel meldte afbrud på grund af sygdom. Endelig var to spillere blevet tildelt et wildcard.

Kilder / eksterne henvisninger 
 ptt Pattaya Open  
 Sony Ericsson WTA Tour – PTT Pattaya Open 2009 – Resultater 

WTA Tour 2009